Mike Reilly (1942–2019) amerikai amerikaifutball-játékos
 Mike Reilly (1985) amerikai amerikaifutball-játékos
 Mike Reilly (1993) amerikai jégkorongozó